La expresión en inglés The Odd Couple (traducida al castellano como La extraña pareja) puede referirse a:

 La obra de teatro The Odd Couple (1965), de Neil Simon.
 La película The Odd Couple (1968), basada en la anterior y protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau.
 La serie de televisión The Odd Couple (1970), basada en la anterior y protagonizada por Tony Randall y Jack Klugman.
 El álbum The Odd Couple (2011), del cantante Gnarls Barkley.
 La serie de televisión The Odd Couple (2015), basada en la anterior y protagonizada por Matthew Perry y Thomas Lennon.